14-я разведывательная рота (), полное наименование 14-я рота полевой безопасности и разведки (), также известная как The Det — подразделение Разведывательного корпуса Британской армии, существовавшее с 1970 по 2005 годы и действовавшее в Северной Ирландии. Рота занималась сбором информации и проведением операций по нейтрализации подозреваемых в сотрудничестве с ирландскими националистами или радикальными ольстерскими лоялистами, однако в адрес роты неоднократно звучали обвинения о сотрудничестве с лоялистами.

Предыстория 
Предшественником 14-й роты в своё время было , которое, в свою очередь, пришло на замену . Термин «Специальное разведывательное подразделение» появился в официальных документах в 1970-е годы. В апреле 1974 года премьер-министр Гарольд Вилсон раскрыл некоторые детали участия британского спецназа в конфликте в Северной Ирландии:

Термин «Специальное разведывательное подразделение», детали его устройства и участия в операциях были под грифом секретности. Оно действует в настоящее время в Северной Ирландии под именем «Североирландские группы военных инструкторов и советников» — NINAT(NI), что является полным эквивалентом подлинных групп военных советников и инструкторов в UKLF (сухопутных войсках Великобритании) и BAOR (группе британских войск на Рейне).

Краткая история 
Подразделение было образовано в 1970 году с целью поиска и наблюдения за членами Ирландской республиканской армии, а также подозревающимися в поддержке ИРА или любых других проирландских террористических группировок. Также приоритетными для наблюдения являлись североирландские лоялисты, особенно состоявшие в паравоенных и террористических формированиях — таких, как Ассоциация обороны Ольстера, Ольстерские борцы за свободу, Лоялистские добровольческие силы и Ольстерские добровольческие силы. 14-я разведывательная рота использовала для сбора данных как людские ресурсы (HUMINT), так и вела радиоэлектронное наблюдение (SIGINT).

Причины, по которым 14-я рота получила прозвище «The Det», остаются непонятными даже для тех, кто проходил там службу. В военном жаргоне под прозвищем «The Det» подразумевали именно 14-ю роту. Одной из версий происхождения являлось сокращение от английского «detachment» (). Сама рота по структуре очень походила на американское подразделение спецназа «Дельта». Службу в подразделении проходили как мужчины, так и женщины из любого подразделения (в 2005 году был образован , который перенял подобную манеру подготовки солдат).

Большинство сведений о подразделении до сих пор засекречены, и авторами большинства публикаций являются преимущественно ветераны 14-й роты. Подразделение де-юре перестало существовать в 2005 году, уступив своё место Особому разведывательному полку. Официально же никто из Министерства обороны не объявлял об образовании или расформировании 14-й роты, поэтому считается, что 14-я рота была попросту преобразована в новое подразделение для борьбы против терроризма не только у себя на родине, но и в мире.

Структура 
На основе сведений, полученных от бывших военнослужащих 14-й роты, предполагается, что в состав 14-й роты входили следующие подразделения:
  ()
 14-я рота разведки и безопасности (
 Вспомогательный армейский отряд ()
 Отряд межвойсковых телекоммуникаций ()

По другой классификации, в состав 14-й роты входили следующие отряды:
 East Det, штаб — Дворцовые казармы Белфаста
 North Det, штаб — Бэлликелли (графство Лондондерри)
 South Det (штаб — Фермана)
 Main Det (штаб — база ВВС Элдергорув)

Срок службы 
Доподлинное соответствие между этими четырьмя подразделениями по обеим классификациям до сих пор не установлено. Известно, что в 14-ю роту могли призывать любого военнослужащего британских вооружённых сил вне зависимости от рода войск. Кандидаты — мужчины и женщины — несли службу сроком от 18 до 36 месяцев, после чего возвращались в своё предыдущее подразделение. Опытные бойцы могли подать рапорт о возвращении в 14-ю роту и при дальнейших успехах на службе могли войти в штаб подразделения (срок службы для них составлял от 9 до 18 месяцев). Подобная практика вызывала критику в британском военном руководстве, поскольку 14-я рота могла слишком часто призывать в свои ряды солдат преимущественно одного и того же рода войск.

Происшествия

Погибшие бойцы 
 14 апреля 1974 капитан Энтони Поллен () был убит двумя выстрелами в Дерри во время секретной операции на митинге партии Шинн Фейн. Свидетелями убийства стали более чем 150 человек.
 15 мая 1977 капитан  был похищен боевиками ИРА и позднее убит.
 14 декабря 1977 капрал Пол Харман () был убит выстрелом в голову в Западном Белфасте: боевики ИРА перехватили его красный автомобиль Morris Marina на Мона-Авеню, застрелили капрала и сожгли машину.
 11 августа 1978 лэнс-капрал Алан Свифт () был расстрелян в своей машине боевиками ИРА из автоматов. Убийство произошло в Дерри, в квартале Богсайд.
 21 февраля 1984 Пол Орам () был убит в перестрелке ИРА с британским отрядом (численностью до 10 человек). В результате перестрелки был ранен ещё один британский солдат, а ИРА потеряла убитыми боевиков Генри Хогана () и Деклана Мартина ().

Факты сотрудничества с лоялистами 
14-я разведывательная рота подозревается в сотрудничестве с ольстерскими лоялистами и соучастии в ряде их преступлений. Так,  и  из 14-й роты считаются причастными к совершению следующих преступлений — убийстве , расстреле шоубэнда «Майами» и организации взрывов в Дублине и Монахане.

См. также 
 
 
 Войска специального назначения Великобритании

Примечания

Литература 
 James Rennie, The Operators: On the Streets with Britain's Most Secret Service (ISBN 1-84415-099-2)
 Sarah Ford, One Up: A Woman in Action with the SAS (ISBN 0-00-638837-X)
 "Jackie George", She Who Dared: Covert Operations in Northern Ireland with the SAS (ISBN 0-85052-686-8)

Ссылки 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1970 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2005 году
Формирования специального назначения Великобритании